Montefiascone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montefiascone, kommun, Lazio, Provincia di Viterbo, 
 Montefiascone (kulle), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 

Robotskapade Italienförgreningar